Dragosloveni ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Dragosloveni (Dumbrăveni), Dorf im Kreis Vrancea
 Dragosloveni (Soveja), Dorf im Kreis Vrancea